Hohenstaufen steht für:

 Hohenstaufen (Berg), Berg bei Göppingen, Baden-Württemberg
 Hohenstaufen (Göppingen), Ortsteil von Göppingen am Berg Hohenstaufen
 Burg Hohenstaufen, Ruine auf dem Berg Hohenstaufen, Stammsitz der Staufer
 das Adelsgeschlecht der Staufer (selten auch Hohenstaufen genannt)
 9. SS-Panzer-Division „Hohenstaufen“, Division der Waffen-SS

Siehe auch:
 Hochstaufen, Berg bei Bad Reichenhall